В соревнованиях по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2014 принимают участие по 10 мужских и женских сборных. Команды отобрались по результатам чемпионатов мира 2012 и 2013 годов. За каждый чемпионат сборные получили определённое количество очков, и по сумме определились будущие страны-участницы.

Квалифицированные команды 

Мужчины
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Женщины

Система начисления очков 
Квалификационные очки начислялись командам в зависимости от мест, занятых ими на чемпионатах мира:

На чемпионатах мира Шотландия, Англия и Уэльс выступают отдельными командами, а на Олимпийских играх — общей командой Великобритании. Согласно договорённости между федерациями кёрлинга этих стран, в олимпийский зачёт идут результаты команды Шотландии.

Результаты квалификации

Мужчины

Женщины

Примечания 

Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2014